Бьёрндален () — норвежская фамилия и топоним.

Известные носители

Мужчины 
 Бьёрндален, Даг (род. 1970) — норвежский биатлонист, тренер сборной Бельгии по биатлону, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира; старший брат Уле-Эйнара Бьёрндалена.
 Бьёрндален, Уле-Эйнар (род. 1974) — норвежский биатлонист и лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион, двадцатикратный чемпион мира.

Женщины 
 Сантер-Бьёрндален, Натали (род. 1972) — итальянская и бельгийская биатлонистка; бывшая жена Уле-Эйнера Бьёрндалена.